

Фільми 
  — аргентинський фільм 1939 року.
 «Добрий лікар» — американський фільм 2011 року.

Телесеріали 
 «Добрий лікар» — південнокорейський серіал 2013 року.
 «Добрий лікар» — американський серіал 2017 року.
  — японський серіал 2018 року.

Інше 
  — рекламний ролік Stella Artois початку 2000-х.
  — книга американського історика .
 «Добрий лікар» — українська газета.
  — п'єса Ніла Саймона 1973 року.